BMR peut faire référence à :
 bactérie multirésistante, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Basal metabolic rate (en français, métabolisme de base) ;
 Bare Metal Restore, un système pour la sauvegarde d'un système d'exploitation et des données en informatique ;
 BMR, une entreprise québécoise située à Boucherville (bois, matériaux, rénovations) ;
 BMR, également le nom d'un groupe de rock (Bad Moon Rising) ;
 blindé moyen sur roues ou Pegaso 3560 BMR, un véhicule militaire blindé, fabriqué par la société ENASA ;
 .